Barsa — enciclopédia do grupo espanhol Editorial Planeta
Bârsa — comuna da Transilvânia, Roménia
Futbol Club Barcelona — clube espanhol

Desambiguações de topônimos